Чемпионат Нидерландов по футболу 1988—1989 является 33 официальным профессиональным чемпионатом по футболу в Нидерландах. В 11 раз в своей истории чемпионом Нидерландов стал ПСВ. Всего было сыграно 306 игр и забито 906 голов (в среднем 2,96 голов за игру). Матчи чемпионата посетило 2 189 000 зрителей (в среднем 7 154).

Турнирная таблица 

<small>''И — Игр сыграно; В — Побед; Н — Ничьих; П — Поражений; ''ГЗ — Голов забито; ГП — Голов пропущено; РМ — Разница мячей
1 ПСВ стал обладателем Кубка Нидерландов 1988—1989. «Гронинген» квалифицировался в Кубок обладателей кубков как финалист.

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Эредивизие 
 Статистика на RSSSF

1988/1989
Нидерланды
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 1988 году
Спорт в Нидерландах в 1989 году